Istočni Trojvrh je malo mjesto u općini Josipdol, smješteno između Josipdola i Plaškog,nekada je bio spojen s obližnjim Trojvrhom,ali se je vjerojatno zbog naglog smanjenja broja stanovnika ova dva mjesta rastavila i ostala zasebna svako za sebe.

Stanovništvo

Izvor

 CD rom: "Naselja i stanovništvo RH od 1857-2001. godine", Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2005.

Naselja u Karlovačkoj županiji